Батабано:
 Батабано — залив и пролив у юго-восточного побережья Кубы, отделяющий остров Куба от острова Хувентуд (остров).
 Батабано — город и муниципалитет в провинции Гавана на Кубе.